Драфт ВНБА 2016 года прошёл 14 апреля, в четверг, в спортивно-развлекательном комплексе Мохеган Сан Арена в городе Анкасвилл, штат Коннектикут. К участию в драфте были допущены игроки после окончания колледжа и игроки-иностранцы. Лотерея драфта состоялась 24 сентября 2015 года, по результатам которой право выбора под первым номером получила команда «Сиэтл Шторм», который она использовала на 21-летнюю Брианну Стюарт, форварда из университета Коннектикута. Первый раунд драфта транслировался на спортивном канале ESPN2 (в формате HD) в 7 часов вечера по Североамериканскому восточному времени (EDT), в то же время как второй и третий раунды были показаны на канале ESPNU на час позднее.

Всего же в отчётном драфте было выбрано 36 баскетболисток, из них 29 из США, 3 из Канады (Джейми Вайснер, Рут Хэмблин и Найра Филдс) и по одной с Багамских Островов (Джонквел Джонс), из Кении (Адут Булгак), Бельгии (Жюли Альмо) и Великобритании (Теми Фагбенле). Помимо того впервые в истории драфтов под первыми тремя номерами были выбраны представители одного университета, что раньше не происходило ни в одном из других видов спорта. Джейми Вайснер родилась и выросла в США, однако по праву рождения (через своего отца) является гражданином Канады, которую представляла на международном уровне, как юниорском, так и молодёжном.

Легенда к драфту

Лотерея драфта 
Лотерея драфта была проведена 24 сентября 2015 года, чтобы определить порядок выбора первой четвёрки команд предстоящего драфта, в штаб-квартире канала ESPN в Бристоле (штат Коннектикут), которая транслировалась на спортивном кабельном канале ESPN2 в перерыве первого матча финала Западной конференции между командами «Миннесота Линкс» и «Финикс Меркури». Команда «Сиэтл Шторм» выиграла в ней право выбирать первой, в то время как «Сан-Антонио Старз» и «Коннектикут Сан» были удостоены второго и третьего выбора соответственно. Оставшиеся выборы первого раунда, а также все выборы второго и третьего раундов осуществлялись командами в обратном порядке их итогового положения в регулярном чемпионате прошлого сезона.

В данной таблице показаны шансы четырёх худших команд прошлого сезона, не попавших в плей-офф, которые боролись за шанс получить первый номер выбора на лотерее предстоящего драфта, округлённые до трёх знаков после запятой:

Приглашённые игроки 
13 апреля 2016 года на официальном сайте ВНБА был опубликован список из двенадцати игроков, специально приглашённых для участия в этом драфте:

 Рейчел Бэнем (Миннесота)
 Имани Бойетт (Техас)
 Кали Коппер (Ратгерс)
 Морайя Джефферсон (Коннектикут)

 Джонквел Джонс (Джордж Вашингтон)
 Тиффани Митчелл (Южная Каролина)
 Эриал Пауэрс (Мичиган Стэйт)
 Брианна Стюарт (Коннектикут)

 Морган Так (Коннектикут)
 Кортни Уокер (Техас A&M)
 Талия Уолтон (Вашингтон)
 Кортни Уильямс (Южная Флорида).

Сделки 
 13 мая 2015 года клуб «Коннектикут Сан» получил право выбора под 23-м номером драфта от «Миннесота Линкс» в результате обмена Эйшы Джонс на выбор во 2-м раунде драфта 2016 года.
 5 июля 2015 года команда «Атланта Дрим» получила право выбора под 13-м номером драфта от «Сан-Антонио Старз» в результате сделки по продаже Саманты Лоджик.
 20 июля 2015 года состоялась двухсторонняя сделка между клубами «Сиэтл Шторм» и «Миннесота Линкс», по итогам которой «Сиэтл» обменял Рене Монтгомери на Монику Райт, а также право выбора под 14-м номером драфта в «Миннесоту».
 27 июля 2015 года состоялась трёхсторонняя сделка между командами «Атланта Дрим», «Миннесота Линкс» и «Чикаго Скай», в результате которой:
 «Чикаго Скай» продала Сильвию Фаулз в «Миннесота Линкс» плюс выбор во 2-м раунде драфта 2016 года.
 «Миннесота Линкс» продала Дамирис Дантас и Решанду Грей в «Атланта Дрим» плюс выбор в 1-м раунде драфта 2016 года.
 «Атланта Дрим» продала Эрику де Соузу в «Чикаго Скай».
 3 февраля 2016 года команда «Коннектикут Сан» получила право выбора под 4-м номером драфта от «Атланта Дрим» в результате сделки по продаже Элизабет Уильямс.
 2 марта 2016 года клуб «Даллас Уингз» получил право выбора под 5-м номером драфта от команды «Лос-Анджелес Спаркс» в результате сделки по обмену Рикуны Уильямс на Эрин Филлипс, последняя в свою очередь получила право выбора под 6-м номером драфта, а также выбор в 1-м раунде драфта 2017 года.

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Драфты ВНБА
ВНБА в сезоне 2016

